Limnocharysowate (Limnocharitaceae Takht. ex Cronquist) – rodzina roślin wodnych lub błotnych z rzędu żabieńcowców (Alismatales) wyróżniana w niektórych systemach klasyfikacyjnych. Zaliczano tu 3 rodzaje z 12 gatunkami. Cechami wyróżniającymi przedstawicieli tej rodziny są: liście ogonkowe, obecność przewodów i soku mlecznego, zgięty zarodek, zielone działki kielicha, jednobruzdowe ziarna pyłku. W systemie APG III z 2009, a w ślad za tym także na Angiosperm Phylogeny Website rodzina nie została wyróżniona (jej wyodrębnianie zmieniałoby żabieńcowate w takson parafiletyczny).

Systematyka 
 Systematyka według systemu APG II z 2003
Limnocharysowate zaliczane były do rzędu żabieńcowców i zajmowały w jego drzewie filogenetycznym następującą pozycję:

 Wykaz rodzajów

 Butomopsis Kunth – monotypowy rodzaj z 1 gatunkiem Butomopsis latifolia
 Hydrocleys Rich. – hydrokleja
 Limnocharis Bonpl.

 Pozycja rodziny w systemie Reveala (1994-1999)
Gromada okrytonasienne (Magnoliophyta Cronquist), podgromada Magnoliophytina Frohne & U. Jensen ex Reveal, klasa jednoliścienne (Liliopsida Brongn.), podklasa żabieńcowe (Alismatidae Takht.), nadrząd Alismatanae Takht., rząd żabieńcowce (Alismatales Dumort.). U Reveala rodzina jest jedną z dwóch tylko klasyfikowanych w rzędzie żabieńcowców.

Przypisy

Bibliografia 
 

Żabieńcowce